Il singolare del BMW Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Stich ha battuto in finale Petr Korda 6-2, 2-6, 6-3.

Teste di serie

  Michael Stich (campione)
  Andrij Medvedjev (primo turno)
  Cédric Pioline (secondo turno)
  Magnus Gustafsson (quarti)

 Petr Korda (finale) 
 Marc Rosset (secondo turno) 
 Arnaud Boetsch (primo turno) 
 Wayne Ferreira (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1994
ATP Tour 1994